Нифа́нтьев — фамилия; имеет женскую форму Нифантьева.
 Нифантьев, Антон Владимирович (род. 1964) — советский и российский музыкант.
 Нифантьев, Валерий Георгиевич (род. 1946) — мастер спорта СССР по мотоболу, заслуженный тренер России.
 Нифантьев, Евгений Олегович (род. 1978) — российский бизнесмен, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва.
 Нифантьев, Николай Эдуардович (род. 1958) — российский химик, член-корреспондент РАН (2011).
 Нифантьев, Эдуард Евгеньевич (1933—2020) — российский химик, член-корреспондент РАН (2000).

 Нифантьева, Анастасия Алексеевна (род. 1988) — российская футболистка.